— японский театральный режиссёр, шекспировед и литератор, один из создателей современного японского театра. Изучал английскую филологию и литературу в университетах Нагои и Токио. Перевод им на японский язык работ Шекспира, завершившийся в 1928 г. изданием первого в Японии полного собрания сочинений, положил начало японскому шекспироведению. Помимо этого, его внимание привлекало и развитие современного японского театра, которое Цубоути понимал как синтез западного и традиционно японского элементов. Теоретические основы построения театральной игры, которые он одновременно практически опробовал и в своих многочисленных пьесах, Цубоути развил во время своей преподавательской деятельности в университете Васэда в Токио. В своём желании адекватно воплотить сценическую реализацию своих идей, он в 1906 г. основывает театральную школу, из которой впоследствии вышли многие великие японские актёры. В 1928 г. Цубоути основывает Театральный музей при университете Васэда. Вклад Цубоути в разработку практической постановочной работы на сцене инициировал и подтолкнул развитие тех тенденций в современном японском театре, которым он сегодня обязан своим многообразием исполнения и его высоким качеством.

Сёё удочерил ребёнка из семьи Касима, дочь фотографа Сэйбэя и танцовщицы Эцу, по имени Куни.

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Японии — Современный театр
 
 Tsubouchi, Shoyo
 Работы Цубоути

Писатели по алфавиту
Писатели Японии
Японские писатели
Переводчики Уильяма Шекспира
Лауреаты премии Асахи